Gablenz steht für:

 Gablenz (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht aus der Niederlausitz

Gablenz ist der Name folgender Orte:
 Chemnitz-Gablenz, Stadtteil von Chemnitz
 Gablenz (Crimmitschau), Stadtteil von Crimmitschau
 Gablenz (Neuhausen/Spree), Ortsteil der Gemeinde Neuhausen/Spree im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Gablenz (Oberlausitz), Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Gablenz (Stollberg), Ortsteil von Stollberg/Erzgebirge

 Gablenz, Kreis Sorau, deutscher Ortsname von Jabłoniec (Jasień) bei Jasień, Polen

Gablenz ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Gablenz (1882–1948), deutscher Polizeipräsident
 Carl August von Gablenz (1893–1942), deutscher Luftfahrtpionier
 Carl-Heinrich von Gablenz  (* 1952), deutscher Unternehmer
 Eccard von Gablenz (1891–1978), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg 
 Georg Carl Gottlob von der Gablenz (1708–1777), königlich preußischer Generalleutnant
 Heinrich Adolph von Gablenz (1762–1843), sächsischer Generalleutnant, Gouverneur von Dresden
 Hermann Gablenz (1913–2000), deutscher Motorradrennfahrer
 Jerzy Gablenz (1888–1937), polnischer Komponist
 Klaus Bernhard Gablenz (* 1967), deutscher Fachjournalist und Buchautor
 Ludwig von Gablenz (1814–1874), österreichischer General

Siehe auch:
 Gablenzbach
 Gablenz-Rücken, Gebirgszug im antarktischen Königin-Maud-Land
 Gabelentz
 Gablonz